W Kanadzie:
 Lunenburg – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Lunenburg – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Lunenburg – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Lunenburg – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Lunenburg – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Lunenburg – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Lunenburg – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Lunenburg
Gminy w USA:
 Lunenburg (ang. Lunenburg Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Lunenburg (ang. Lunenburg Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Lunenburg (ang. Lunenburg Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lunenburg (ang. Lunenburg County) – w stanie Wirginia